Семанги (по-тайски «курчавые»), самоназвание — меник, менди, моник, нгок, народ, населяющий внутренние части Малаккского полуострова. Ведут кочевой образ жизни, сохраняют самобытность примитивной культуры в целом, хотя частично испытали влияние малайцев. Численность — 8 тыс. чел.
Язык — семанг, относится к малаккской группе австроазиатских языков. Понимают малайский. Верования сохраняют традиционные.

Делятся на 6 групп: джахай, батек, мендрик, ланох, кентак, кенсиу.

Происхождение 
Это древнейший народ Малаккского полуострова, который был вытеснен малайцами и сеноями в дремучие леса во внутренних районах. По языку им родственны кхмеры, моны, вьеты, мыонги, седанги и другие народы австроазиатской семьи. Она включает кроме вьет-мыонгских, мон-кхмерских, мунда и нахали языков малаккскую группу, куда и входит язык семанг. Но по антропологическому типу они — негритосы, которые в настоящее время сильно смешаны с малайцами-монголоидами, поэтому в данное время они потеряли свой исконный австралоидный облик. В то же время они подобны реликтовым народам Юго-Восточной Азии, таким как андаманцы, аэта и др. Вместе с сеноями и джакунами они составляют группу аборигенов Малайзии, хотя относятся к разным расовым типам. Семанги из них — самые малочисленные.

Малайцы называют их «оранг асли» (в переводе — исконные люди, аборигены), «оранг хутан» (люди леса), «оранг далам» (люди внутренних районов), «оранг букит» (люди холмов), «оранг улу» (люди верховьев рек).

Хозяйство 
Ведя бродячий образ жизни, семанги занимаются собирательством, рыболовством и охотой. Лишь в XX веке часть их перешла к оседлому образу жизни, освоила земледелие. Обрабатывают бамбук, обменивают ценную древесину и смолы на рис и железо у малайцев, торгуют сувенирами. Существует разделение труда — мужчины занимаются охотой, женщины — собирательством. Женщины также готовят пищу. Иногда нанимаются к малайцам на уборку урожая.

Жилище — навес из пальмовых листьев, шалаш. Строится из трёх бамбуковых шестов, которые связаны вьющимися растениями и закрыты пальмовыми листьями. Такой шалаш рассчитан на одну малую семью. Иногда живут в пещерах или строят хижины на деревьях. У перешедших к более современному быту — свайные дома малайского типа.

Одежда — набедренная повязка у мужчин, юбка из луба или ротанга и передник у женщин. Сейчас предпочитают малайские саронги. Зубы подпиливают, прокалывают нос, раскрашивают или татуируют тело.

Общество состоит из экзогамных групп, владеющих территорией и другим имуществом. Счёт родства — билинейный. Старший в племени — мужчина, часто шаман. Поселение состоит из 5 — 10 шалашей. Один шалаш занимает малая семья, всё поселение обычно — это большая семья, то есть 3 поколения, муж и жена, их женатые дети и внуки. Шалаши могут ставиться в ряд или по кругу.

Духовная культура 
У семангов развит анимизм, шаманизм и мифология. Имеются знахари-шаманы (б-лиан, хала). По поверьям, они могут превращаться в тигра, общаться с духами, также лечат при помощи трав. Верят, что души умерших уходят куда-то на Запад, но могут возвращаться в виде птиц и пугать живых. Испытывают суеверный страх перед грозой.

Основными богами являются Карей, грозный, злой дух грома и молнии, и Та Педн, создатель мира.
Его синонимы — Кето, Мольтек, Англай, Пле. Его жена — Манои. Иногда Та Педн считается старшим братом Карея, иногда — одним и тем же лицом, и роль создания мира чётко между ними не подразделяется.

Культурные герои — Та Пиаго и Та Тангой, муж и жена, сначала они были плодовыми деревьями перах и рамбутан. Затем научили людей охоте, изготовлению украшений. Та Тангой научила женщин быть привлекательными (делать украшения, наносить на них орнамент).

Бату Рибн — священная гора. Реальная гора с таким название есть на границе Таиланда и Малайзии. Некоторые племена почитают священную гору Гунонг Берапи (Гора риса), считая её первым местообитанием людей.
Существует вера в добрых духов, «ценоев», которые, подобно германским эльфам, живут в цветах.

Верования семангов изучали Воган Стифенс (1891—1892), Уильям Скит (1899—1900), этнограф Пауль Шебест (1925).

Литература 
 Энциклопедия «Народы и религии мира», ред. В. А. Тишков. М., 1998.
 Б. Э. словарь «Мифология», ред. Е. М. Метелинский. М., 1998.
 Бычков С. В. По зелёным холмам Малайзии. М., 1979.
 Погадаев, В. «Аборигены в Малайзии: интеграция или ассимиляция?» — в «Азия и Африка сегодня». Москва: Российская академия наук, 2008, № 2, 36—40.
 Справочник «Языки и диалекты мира». М., 1982.
 Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1976.
 Малые народы Индонезии, Малайзии и Филиппин. М.: «Наука», 1982.

Ссылки 
 http://www.pereplet.ru/text/pogadaev05apr10.html Аборигены в Малайзии: в прошлом и сейчас
 http://www.garshin.ru/linguistics/languages/australo-asian/austric/austro-asiatic/aslian.html

Народы Малайзии
Мон-кхмерские народы
Негритосы
Охотники-собиратели